Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Citrix Tennis Championships) van 2000 werd gespeeld van 28 februari tot en met 5 maart 2000 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach